Siwa est :

 Siwa une oasis d'Égypte,
 (140) Siwa un astéroïde,
 Siwa une divinité de la fertilité dans la mythologie slave,
 Siwa est un genre d'araignées.